Campamento Kilómetro 48 är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Temoaya och delstaten Mexiko, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. Campamento Kilómetro 48 ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Campamento Kilómetro 48 är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Cerro Cervantes,  meter över havet,  km nordost om Campamento Kilómetro 48. Runt Campamento Kilómetro 48 är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San José Guadalupe Otzacatipan,  km söder om Campamento Kilómetro 48. Trakten runt Campamento Kilómetro 48 består till största delen av jordbruksmark.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Temoaya